Епархия Патус-ди-Минаса () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Патус-ди-Минас, Бразилия. Епархия Патус-ди-Минаса входит в митрополию Уберабы. Кафедральным собором епархии Патус-ди-Минаса является церковь святого Антония Падуанского.

История 

5 апреля 1955 года Римский папа Пий XII, которой учредил епархию Патус-ди-Минаса, выделив её из apxиепархии Уберабы.

Ординарии епархии 

 епископ José André Coimbra (1955—1968)
 епископ Jorge Scarso (1968—1992)
 епископ João Bosco Oliver de Faria (1992—2007)
 епископ Cláudio Nori Sturm (2008 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Бразилии